Neutral (volk), Amerikaans volk
Neutral (merk), merk van Unilever
Neutral Records, een Amerikaans onafhankelijk platenlabel

Zie ook 
Neutraal (doorverwijspagina)